Олаф Ульвестад (, 27 октября 1912, Такома — 24 августа 2000, Ретсил) — американский шахматист норвежского происхождения.

Биография 
Чемпион штата Вашингтон 1934, 1952 и 1956 гг. Бронзовый призер чемпионата США 1948 г. Серебряный призер открытого чемпионата США 1948 г.

В составе сборной США участник матча со сборной СССР (1946 г.) и радиоматча со сборной Югославии (1950 г.).

С начала 1960-х гг. жил в Андорре. Участвовал в турнирах на территории Испании. В составе сборной Андорры участвовал в шахматной олимпиаде 1970 г. В 1962 г. представлял Андорру в зональном турнире.

В конце 1970-х гг. вернулся в США.

Семья 
Отец — Мартин Йохан Ульвестад. Мать — Ханна Осс Ульвестад. Родители приехали в США в начале 1900-х гг. Отец занимался книгоиздательским бизнесом. М. Ульвестад — автор книги «Nordmaendene i Amerika» («Норвежцы в Америке», 1907 г.). В этой книге обобщены данные 450000 анкет, заполненных этническими норвежцами, проживавшими на территории Северной Америки. В 1923 г. король Норвегии Хокон VII отметил заслуги М. Ульвестада и присвоил ему рыцарское звание.

Вклад в теорию дебютов 

Основная статья — вариант Ульвестада.

Именем Ульвестада назван вариант защиты двух коней: 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Kf6 4. Kg5 d5 5. ed b5!?

Спортивные результаты

Литература 
 John Donaldson. Olaf Ulvestad, An American Original. Thinker’s Press, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Ульвестада в базе Chessgames
 Личная карточка О. Ульвестада на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты Андорры
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Такоме
Умершие в Ретсиле